Cluysenaar ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cluysenaar (1837–1902), belgischer Künstler
 André Cluysenaar (1872–1939), belgischer Künstler
 Jean-Pierre Cluysenaar (1811–1880), Architekt des Eklektizismus
 John Cluysenaar (1899–1986), belgischer Künstler

sowie der belgisch-niederländische Zweig der Familie Klausener/Cluysenaar